Eurostopodus – rodzaj ptaka z podrodziny rogatników (Eurostopodinae) w rodzinie lelkowatych (Caprimulgidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Australazji i południowo-wschodniej Azji.

Morfologia 
Długość ciała 25–37 cm; masa ciała samców 74–145 g, samic 75–180 g.

Systematyka

Etymologia 
Eurostopodus (Eurystopodus, Eurostopus):  eurōstos „silny, mocny”; πους pous, ποδος podos „stopa”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Eurostopodus mystacalis – rogatnik białogardły
 Eurostopodus argus – rogatnik kropkowany
 Eurostopodus exul – rogatnik popielaty – takson wyodrębniony z E. mystacalis, prawdopodobnie wymarły.
 Eurostopodus diabolicus – rogatnik diaboliczny
 Eurostopodus archboldi – rogatnik ciemnoskrzydły
 Eurostopodus papuensis – rogatnik papuaski

Przypisy 

Lelkowate